Bråta göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bråta göl, Småland, sjö i Lessebo kommun, 
Bråta göl, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn